Rilhac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rilhac-Xaintrie, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Rilhac-Rancon, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Rilhac-Lastours, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar